Tonårsskräckfilm eller tonårsskräckisar är skräckfilmer som främst riktar sig till en ungdoms/tonårspublik. Dessa filmer produceras ofta enligt en viss mall med stereotypa karaktärer och filmklichéer, något som dock inte är något speciellt för de här filmerna. 

Exempel på tonårsskräckisar är slasherfilmer som Alla helgons blodiga natt (1978) eller Scream (1996) men det finns även äldre tonårsskräckisar. Det gjordes filmer riktade till ungdomar redan på 50-talet, ett exempel på en tonårsskräckis från 50-talet är I Was a Teenage Werewolf (1957). Det är alltså ingen filmgenre utan mer en samlingsbenämning.

Skräckfilm
Filmgenrer